Plaza 25 de Mayo puede referirse a: 

 la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Alicante, provincia de Alicante, España;
 la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes, Argentina;
 la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, Argentina;
 la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, Argentina;
 la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina;
 la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de San Juan, provincia de San Juan, Argentina.
 la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, Argentina.
 la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Humberto Primo, provincia de Santa Fe, Argentina.
 la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Sucre, Bolivia.